El Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social de España fue un departamento ministerial con competencias en trabajo, sanidad y seguridad social. Existió con esta denominación unos meses, de marzo a noviembre de 1981, en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura).

Titulares 

 (1981): Jesús Sancho Rof

Historia 

Este ministerio fue creado en marzo de 1981 con la reestructuración ministerial llevada por Leopoldo Calvo-Sotelo tras asumir la presidencia del Gobierno. Sin embargo, pronto se llegó a la conclusión de que los problemas que afrontaba la sanidad pública española merecían ser tratados por un ministerio íntegramente dedicado a dicho fin. Así, en noviembre de ese mismo año la estructura de ministerios fue remodelada: se crearon el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Véase también 
 Ministerios de Trabajo de España

Referencias 

Trabajo y de Sanidad y Seguridad Social
Ministerios de Sanidad de España
Ministerios de Trabajo de España
Ministerios de España desaparecidos